Teodorico I (11 de marzo de 1162 - 18 de enero de 1221), llamado el Oprimido, fue margrave de Meissen desde 1198 hasta su muerte. Fue el segundogénito de Otón II de Meissen y Eduvigis de Brandeburgo.

Biografía 
Teodorico se enemistó con su hermano, Alberto el Orgulloso, cuando su madre convenció a su padre para que cambiara la sucesión de manera que a Teodorico se le diera el margraviato de Meissen y a Alberto (aunque era el hijo mayor) el margraviato de Weissenfels. Alberto apresó a su padre para intentar que le devolviera la sucesión como estaba antes. Después de que Otón obtuviera su liberación por orden del emperador Federico I, se había reanudado la guerra cuando murió en 1190. Alberto recuperó Meissen. Teodorico intentó volver a apoderarse del margraviato, con el apoyo de Germán I de Turingia, con cuya hija se había casado. En 1195, sin embargo, marchó en peregrinación a Palestina.

La muerte de Alberto 
Después de la muerte de Alberto en 1195, sin dejar hijos, Meissen, con sus ricas minas, pasó a manos del emperador Enrique VI como un feudo vacante del Imperio. Teodorico entró finalmente en posesión de su herencia dos años más tarde, a la muerte de Enrique.

En la época de la lucha entre los dos reyes rivales Felipe de Suabia y Otón IV, Felipe entregó de nuevo a Teodorico la tenencia de la Marca de Meissen. Más adelante, Teodorico se puso del lado de Felipe y siguió siendo leal a los Hohenstaufen incluso después de que Felipe fuera asesinado en 1208.

Teodorico se vio implicado en serias discusiones con la ciudad de Leipzig y la nobleza de Meissen. Tras él asedio infructuoso de Leipzig, en 1217 llegó a un acuerdo pero luego tomó la ciudad mediante engaño, hizo demoler las murallas y construyó tres castillos propios dentro de la ciudad, ocupándolos con sus propios hombres.

Fallecimiento 
El margrave Teodorico murió el , posiblemente envenenado por su médico, instigado por la gente de Leipzig y la nobleza insatisfecha. Dejó una viuda, Juta de Turingia, hija de Germán I de Turingia. Algunos de sus hijos habían muerto ya.

Antepasados

Notas y referencias

Enlaces externos 

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Margraves de Lusacia (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XII
Nobles de Alemania del siglo XIII